Лили (Лиляна) Александрова Берон (29 декабря 1921, София, Третье Болгарское царство
— 9 июля 1996, София, Болгария) — болгарская артистка балета, прима-балерина Болгарского национального театра оперы и балета, . Заслуженная артистка Болгарии (1965). Лауреат Димитровской премии (1949).

Биография 
Училась танцу с 1928 года у А. Петрова, одного из основоположников болгарского балета. В 1935 году впервые выступила на сцене театра Софийской народной оперы в партии Авроры. В 1937—1939 годах специализировалась в Париже и танцевала в труппе Ballet de la jeunesse. Гастролировала в Германии, Франции, Люксембурге, Бельгии, Италии и Швейцарии.

С 1934 по 1962 г. — прима-балерина Болгарского национального театра оперы и балета.

Между 1949 и 1959 г. совершенствовала своё мастерство в СССР, занималась балетной педагогикой в Ленинградском хореографическом училище у А. Вагеновой (ныне Академия русского балета имени А. Я. Вагановой).

Была педагогом Государственного хореографического училища в Софии. Гастролировала в СССР, КНР, Франции, Бельгии, Италии и др. странах.

Избранные партии 
 Жизель (А. Адана, Димитровская премия, 1950),
 Эсмеральда Ц. Пуни;
 Мария («Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева),
 Босилка («Нестинирка» Големинова),
 Девушка («Прометей» Бетховена) и др.

Награды 
 Орден «Кирилл и Мефодий» 1 степени (1959)
 Димитровская премия (1949)
 Заслуженная артистка Болгарии (1965)

Литература 
 Театральная энциклопедия. т.1

Ссылки 
  Лили Берон

Заслуженные артисты Болгарии
Лауреаты Димитровской премии
Артисты балета Болгарии
Балетмейстеры Болгарии
Балетные педагоги Болгарии
Выпускники Ленинградского хореографического училища